Keiser puede hacer referencia a:

  Keiser (Arkansas), población estadounidense; o
 Reinhard Keiser, músico alemán.